Gewebeband ist die Bezeichnung für

 eine Art Klebeband, siehe Klebeband#Gewebeband
 ein Buch mit einem Einband, der mit einem Gewebe wie Leinen oder Kaliko bezogen ist, siehe Bezugsmaterial_(Bucheinband)#Textile_Einbandstoffe